Exor steht für:
 Exor, niederländische Investmentgesellschaft im Besitz der Agnelli-Familie

EXor steht für:
 EXor, junger veränderlicher Stern

ExOR steht für:
 Extremely Opportunistic Routing (ExOR), drahtloses Netzwerkprotokoll vom MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory

Siehe auch:
 XOR

Abkürzung